Железнодорожная линия Вентспилс — Тукумс II — железнодорожная линия в Латвии протяжённостью 108 километров. Соединяет города Вентспилс и Тукумс. Проходит по территории Вентспилсского, Талсинского, Кандавского и Тукумского краёв. Это однопутная неэлектрифицированная линия 1-й категории. В основном используется для доставки грузов в порт Вентспилс или из него.

История 
Идея строительства линии родилась в 1880-х годах, когда рижский и лиепайский порты перестали справляться с растущим объёмом грузоперевозок. Было решено интенсивнее использовать вентспилсский порт. Первые попытки строительства линии окончились неудачей из-за нехватки финансирования, однако в 1890-х годах начался подъём в экономике, и к идее постройки линии в Вентспилс вернулись. Линия была закончена в 1901 году как часть Московско-Виндавской железной дороги, принадлежащей aкционерному обществу Рыбинско-Бологовской железной дороги. В 1918 году линия перешла под управление государства.

Пассажирское сообщение на линии 
В советское время по линии курсировали две пары маршрута Рига — Елгава — Вентспилс в день: из Риги утром и из Вентспилса вечером и из Риги вечером, а из Вентспилса — утром. В 1995 году утренний поезд из Риги и вечерний из Вентспилса стали курсировать через Юрмалу. В 1998 году через Юрмалу ходили уже оба поезда, пока в августе 2001 года маршрут полностью не закрыли. Вновь поезда пошли по маршруту Рига — Вентспилс лишь через 7 лет — в августе 2008 года. Тогда поезд отправлялся из Риги вечером и из Вентспилса — утром (на линии останавливался в Кандаве, Сабиле, Стенде и в Угале). С октября 2009 года рейс назначался только в конце недели, поезд постарались заменить автобусами и в 2010 году пассажирское сообщение на линии было окончательно закрыто.

Станции и остановочные пункты

Примечания 

Железнодорожные линии Латвии